Příjmení Hejduk nosí více různých osobností:

 John Hejduk (1929–2000) – americký pedagog a architekt
 Milan Hejduk (* 1976) – český hokejista
 Milan Hejduk (1950) – český hokejista, otec Milana Hejduka
 Petr Hejduk (1949–1995) – český hudebník, bubeník
 Radim Hejduk (* 1991) – český politik
 Zdeněk Hejduk (* 1959) – český fotograf a novinář

Podobná příjmení 
 Heyduk

Externí odkazy